En Pologne, Wonieść peut désigner :
 Wonieść, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Wonieść, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.